COL8A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 703 амінокислот, а молекулярна маса — 67 244.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, ангіогенез, поліморфізм. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки